La salamandra (The Salamander) – romanzo di Morris West del 1973
 The Salamander – film del 1916 diretto da Arthur Donaldson
 La salamandra (The Salamander) – film del 1981 diretto da Peter Zinner